EUnet (сокр. от ) — европейская компьютерная сеть, созданная в 1982 году, ныне являющаяся сегментом сети Интернет.

Предоставляла первые международные соединения UUCP в Европе. Из свободного сотрудничества под эгидой EUUG (European UNIX Users Group, позже — EurOpen), она превратилась в полностью коммерческую организацию EUnet International Ltd.

История 

Первые UUCP-соединения по коммутируемым линиям были установлены в 1982 году между Великобританией, Нидерландами, Данией и Швецией. 1 января 1990 года EUnet начала предоставлять доступ к Интернету неакадемическим клиентам в Нидерландах, что сделало её одной из первых компаний, которая стала провайдером Интернета для широкой публики. EUnet предоставляла услуги через своих соответствующих национальных деловых партнеров во многих европейских странах. В этом же году к EUnet подключились советские Релком и «Демос».

В апреле 1998 года компания EUnet вместе с почти всеми европейскими деловыми партнерами была продана компании Qwest Communications International, которая, в свою очередь, позже преобразовалась с  в совместное предприятие . По состоянию на 2000 год KPNQwest обслуживала  европейского IP-трафика.

В Eunet входили европейские : Теус Хаген, , ,  и другие.

См. также 
 История Интернета
 
 SUUG

Источники 
 Кротов Н., Федоров А. История ИТ-Бизнеса 1990-е годы. АНО «Экономическая летопись», Москва, 2019. ISBN 978-5-903388-30-1.

Примечания

Ссылки 
 EUnet — European Network 
 A Short History of Internet Protocols at CERN
 EUnet/Relcom. АО Релком. Деловая сеть
 История Релком
 Российские компьютерные сети

Интернет
Рунет
Появились в 1982 году в Германии